Osoby:
 Alice Marriott – amerykańska historyczka
 Alice Marriott – amerykańska przedsiębiorczyni
 Alice Marriott – brytyjska aktorka